Sumberjambe kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sumberjambe, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Sumberjambe, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar